Japoatã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Japoatã (ort), Sergipe, 
 Japoatã (kommun), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar